Ота Докан (*太田 道灌, 1432  —25 серпня 1486) — середньовічний японський військовий діяч.
 Докан-е-Біджарі (перс. دكان بيجاري‎) — село в Ірані, в дегестані Їлакі-є-Арде, в бахші Паре-Сар, шагрестані Резваншагр остану Ґілян.